Brügelgraben ist der Name folgender Gewässer im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg:
 Brügelgraben (Donebach), rechter Zufluss des Donebach (Mud) (zur Mud (Fluss)) nach Donebach, Gemeinde Mudau
 Brügelgraben (Kirnau), linker Zufluss der Kirnau in Altheim (Walldürn), Stadt Walldürn